Esma Sultan – principessa ottomana, figlia del sultano Ahmed III
 Esma Sultan – principessa ottomana, figlia del sultano Abdül Hamid I 
 Esma Sultan – principessa ottomana, figlia del sultano Abdul Aziz